L’épopée est un genre littéraire narrant les exploits historiques ou mythiques d’un héros ou d’un peuple :
 lépopée de Gilgamesh ;
 l’épopée d'Erra ;
 l’épopée du roi Gesar ;
 Épopées et légendes'' », nom d'une collection littéraire publiée par Henri Piazza en 1920.

Dans la mythologie grecque, épopée peut désigner :
 Épopée de Sicyone, premier époux d’Antiope ;
 Épopée de Lesbos, coupable d’inceste avec sa fille Nyctimène.Épopée''', un collectif et groupe d’action en cinéma à Montréal.